The Real Thing (2 Unlimited-dal)
The Real Thing (Faith No More-album)
The Real Thing (Highway-dal)
The Real Thing (Lisa Stansfield-dal)
The Real Thing (Lisa Stansfield-album)
The Real Thing, a dalt Johnny Young írta és eredetileg az ausztrál Russel Morris énekelte el 1969-ben, 2000-ben Kylie Minogue is előadta